Goodrich Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goodrich Township (Iowa)
 Goodrich Township (North Dakota)